Amurru war

 die akkadische Bezeichnung für die Amurriter und deren Herkunftsgebiet, die nördliche Levante
 ein Staat der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. in der nördlichen Levante, siehe Amurru (Staat)
 eine mesopotamische Gottheit, siehe Martu (Gott)